Gminy w USA:
 Wills (ang. Wills Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Wills (ang. Wills Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Guernsey
 Wills (papierosy) – marka papierosów sprzedawana w Indiach